

Biografia 
Nel primissimo dopoguerra si dedica ad una pittura neo espressionista di chiara valenza ed intento sociale, per poi rapidamente rendere questa sua pittura talmente essenziale da sfociare nel puro astrattismo. Infatti nel 1950, anno in cui fu pubblicato a Firenze, sottoscrive e firma con i pittori Vinicio Berti, Mario Nuti, Alvaro Monnini e Gualtiero Nativi il Manifesto dell'astrattismo classico.
Dalla metà degli anni cinquanta in poi approfondice e si specializza anche nell'attività di ceramista, comunque sempre seguendo ed esprimendo canoni estetici astratti. Tale attività si svilupperà in uno stretto sodalizio artistico insieme al pittore Mario Nuti.
Tutto questo si interrompe nel 1966, anno della sua prematura morte.

Bibliografia 
 Migliorini E., Manifesto dell'Astrattismo Classico, Firenze, 1950.
 Federici R., Arte astratta alla Vigna Nuova, ne “Il Nuovo Corriere”, 29 giugno 1950.
 Borghese L.,  Astrattismo alla fiorentina, in "L'Europeo", 30 luglio 1950.
 Nicco G. Fasola, I pittori dell'astrattismo classico, catalogo della mostra all'Opera Bevilacqua La Masa ,Venezia 1950.
 Apollonio U., Pittura moderna italiana, Venezia, 1950.
 Seuphor M., L'art abstrait, Parigi, 1950.
 Migliorini E., La posizione dell'arte astratta nella cultura contemporanea in Italia, ne Il nuovo corriere Firenze, 29 dicembre 1951.
 Nicco Fasola G., Ragioni dell'arte astratta, Milano, 1951.
 Venturi L., Arte figurativa e arte astratta, Firenze, 1955.
 Sauvage T., Pittura Italiana del dopoguerra, Milano, 1957.
 Seuphor M., Dictionnaire de la peinture abstraite, Parigi, 1957.
 Venturi L., Trends in watercolors today, Brooklyn Museum, 1957.
 Cavellini A., Arte astratta, Milano 1958.
 Crispolti B., La quatriéme gèneration, in Art d'aujourd'hui, Parigi, 1958.
 Modesti R., Pittura italiana contemporanea, Milano, 1958.
 Reao H., Breve storia della pittura moderna, Milano, 1959.
 Marchiori G., Arte e artisti d'avanguardia in Italia,1910-1950, Milano, 1960.
 Masciotta M., L'arte italiana dal 1945 a oggi, in Letteratura, n.43, 1960.
 Vivaldi G., Dizionario di nuovi simboli e di nuovi termini, Almanacco Bompiani, 1960.
 Dorfles G., Ultime tendenze nell'arte d'oggi, Milano, 1961.
 Munari C., Pittura Italiana dal 1920 al 1960, Milano, 1961.
 Masini L.V., Aggiornamento storia dell'arte Mottini, Milano, 1962.
 Masini L.V., Storia dell'arte astratta, ne Il Michelangiolo,Firenze, 1963.
 Ballo G., Linea dell'arte italiana, Roma, 1964.
 Migliorini E., Le poetiche dell'astrattismo, in Concretismo, Vallecchi, 1964.
 Galleria Michaud, Ricordo di Bruno Brunetti, Firenze dopo il 1966.
 Nicola Nuti e Maurizio Poli, Bruno Brunetti : 1945-1965, Monografia, Firenze, 1989.